duc (pol. książę) – francuskie określenie monarchy

Zobacz też:
 Dansk Undergrunds Consortium
 Digital Up Converter
 Ducati
 Rode-le-Duc